Husum (Denemarken), een plaats in de regio Hoofdstad Kopenhagen
 Husum (bij Nienburg), een plaats in Nedersaksen
 Husum (Noord-Friesland), een plaats in Sleeswijk-Holstein
 Husum (Örnsköldsvik), een plaats in de Zweedse gemeente Örnsköldsvik.
 Husum (parochie)
 Husum-Ballum, een plaats in Sønderjylland